Die Qatar Open 2019 im Tischtennis waren das zweite Turnier der ITTF World Tour 2019. Sie fanden vom 26. Mai bis 31. März 2019 im katarischen Doha statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Qatar Open 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 23. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 23. November 2019)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Doha
Tischtenniswettbewerb in Katar
Tischtennisveranstaltung 2019